Керрит Браун (; ) — британский дзюдоист, чемпион и призёр чемпионатов Великобритании, призёр чемпионатов Европы и мира, призёр летних Олимпийских игр 1984 года в Лос-Анджелесе, участник летней Олимпиады 1988 года в Сеуле. Президент Международной федерации смешанных единоборств (IMMAF).

Карьера 
Выступал в полулёгкой, лёгкой и полусредней весовых категориях (до 65, 71 и 78 кг). Десять раз (1980—1990 годы) становился чемпионом Британии, и один раз (в 1991 году) — серебряным призёром. На Олимпиаде в Лос-Анджелесе завоевал бронзовую медаль. Через четыре года в Сеуле из-за положительного результата допинг-теста Браун был дисквалифицирован.

12 октября 2012 года был избран председателем Британской ассоциации дзюдо.

Под его руководством Британская ассоциация дзюдо в 2013 году открыла двери своего Центра передового опыта в Вулверхэмптонском университете.

В годы его руководства Европейский союз дзюдо отозвал заявку Британской ассоциации дзюдо на чемпионат Европы по дзюдо 2015 года. Это произошло за 8 недель до проведения чемпионата в Глазго. Причиной такого решения стали разногласия по вопросам спонсорства.

Затем Керрит Браун подал в отставку с поста председателя Британской ассоциации дзюдо из-за  разногласий с Европейским союзом дзюдо и Международной федерацией дзюдо. 20 июня 2015 года в Берлине Браун был единогласно избран президентом Международной федерации смешанных единоборств (IMMAF).

Примечания

Ссылки 
 
 

Чемпионы Великобритании по дзюдо
Дзюдоисты на летних Олимпийских играх 1984 года
Дзюдоисты на летних Олимпийских играх 1988 года
Бронзовые призёры летних Олимпийских игр 1984 года
Спортивные функционеры Великобритании
Дзюдоисты, дисквалифицированные за нарушение антидопинговых правил
Руководители международных спортивных организаций